Икинуапа има више значења:

 Икинуапа (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Икинуапа, Ел Клаво (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику